Герман — многозначный термин:

 Герман — мужское личное имя латинского происхождения.
 Герман () — роман норвежского писателя Ларса Соби Кристенсена, написанный в 1988 году.
 Герман — ритуальная кукла и обряд вызывания дождя, распространённый преимущественно в северной Болгарии, восточной Сербии и Румынии.
 Герман — химическое соединение германия с водородом с формулой GeH4.
 Германы — химические соединения германия с водородом общей формулы GenH2n+2.
 (10239) Герман — астероид, открытый 10 октября 1981 года. Назван в честь певицы Анны Герман.
  — бычок, выведенный в Германии искусственным, генетическим способом.

Топоним 
 Герман — город в штате Миссури, США.
 Герман — город в штате Миннесота, США.
 Герман — город в штате Небраска, США.
 Герман — город в штате Пенсильвания, США.
 Герман — три небольших города в районах Dodge County, Shawano County и Sheboygan County штата Висконсин, США.
 Герман — село в Унгенском районе Молдавии.
 Герман — село в Болгарии.
 Герман — кратер на видимой стороне Луны.

Персоналии по имени 
 
 
 
 
 
 Герман VI (1225—1250) — маркграф Бадена (1243 год), герцог Австрии и Штирии (1248 год), из династии Церингенов.
 Герман VII (ок. 1266—1291) — маркграф Бадена, правивший в период с 1288 по 1291 годы.
 Герман (?—1181) — герцог Каринтии (1161—1181), из династии Спанхеймов.
 Герман (?—550) — византийский стратег, полководец императора Юстиниана I.
 Герман (?—1051) — граф Эно (1039—1051) и маркграф Валансьена (1048/1049—1051). Сын Ренье V и Матильды Верденской.
 Герман Бавинк (1854—1921) — голландский богослов и церковный деятель.
 Герман Биллунг (ок. 915—973) — маркграф Вендской марки (в нижнем течении Эльбы), герцог Саксонии (936—973).
 Герман Буксгевден (1163—1248) — епископ Дорпата, первый в истории этой епархии.
 Герман Вартбергский — член Тевтонского ордена, составитель «Ливонской хроники».
 Герман Гогенцоллерн-Гехингенский (1751—1810) — владетельный князь Гогенцоллерн-Гехингенский (9 апреля 1798 — 2 ноября 1810).
 Герман Саксен-Веймар-Эйзенахский (1825—1901) — принц Саксен-Веймар-Эйзенахский, герцог Саксонский, вюртембергский генерал.

 Герман Фридрих Гогенцоллерн-Гехингенский (1665—1733) — граф Гогенцоллерн-Гехингенский, имперский генерал-фельдмаршал.
 Герман цу Вид (1814—1864) — немецкий дворянин, 4-й князь Вид (1836—1864).

Другие церковные деятели и святые 
 Герман (ум. 540) — святой, епископ Капуи.
 Герман (ум. 1096) — третий епископ в Новгороде.
 Герман (1710—1778) — саратовский монах, апологет поморской общины.
 Герман (?—1682) — архимандрит Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.
 Герман (1899—1991) — епископ Сербской православной церкви, её предстоятель с титулом «Архиепископ Печский, Митрополит Белградско-Карловачский, Патриарх Сербский».
 Герман (род. 1932) — архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады.

 Герман Аляскинский (1756/1757—1836) — руководитель русской духовной миссии на острове Кадьяк, православный святой.
 Герман Валаамский — православный святой.
 Герман Осерский, Жермен Осерский (378—448) — епископ, объявленный святым, покровитель Осера.
 Герман Парижский (496—576) — епископ Парижа, государственный деятель, почитается святым (день памяти в католической церкви — 28 мая).
 Герман Печенгский (ум. 2 декабря 1589) — инок Печенгского Троицкого монастыря.
 Герман Подольный — инок, постриженник Кирилло-Белозерского монастыря.
 Герман Соловецкий (?—1479) — преподобный РПЦ, один из основателей Соловецкого монастыря.
 Герман Тулупов (~ середина 50-х годов XVI века — 1636/37) — иеромонах Троице-Сергиева монастыря, книжник, профессиональный писец, писатель-агиограф, автор сборника Четьи-минеи.
 Герман из Райхенау (Герман Расслабленный; 1013—1054) — немецкий монах-бенедиктинец, историк, астроном, математик, поэт, музыкант.

 Герман (Аав) (1878—1961) — епископ Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата, её предстоятель с титулом «Карельский и всей Финляндии».
 
 Герман (Барутович) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Казанской духовной семинарии.
 Герман (Вейнберг) (1885—1942) — епископ Алма-Атинский.
 Герман (Гарофаллидис) (1893—1962) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Герман (Гоголашвили) (ум. 1868) — епископ Русской православной церкви, епископ Имеретинский.
 Герман (Гозис) (1771—1826) — греческий православный митрополит города Патры.
 Герман (Димакис) (1912—2004) — греческий священник и видный член Сопротивления.
 Герман (Иванов) (1863—1903) — епископ Русской православной церкви, епископ Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии.
 Герман (Камалов) (род. 1968) — епископ Русской православной церкви, епископ Ейский и Тимашёвский.
 Герман (Каравангелис) (1866—1935) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит городов Кастория и Амисос (Самсун).
 Герман (Клица) (Герман Святогорский; 1816—1890) — архимандрит, настоятель Святогорского монастыря.
 Герман (Коккель) (1883—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Благовещенский.
 Герман (Конашевич) — игумен, настоятель Гамалеевского монастыря Русской православной церкви.
 Герман (Кононович) (ум. 1737) — архимандрит Троицкого Ильинского монастыря Черниговской епархии РПЦ.
 Герман (Копцевич) (1685—1735) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Архангелогородский и Холмогорский, богослов.
 Герман (Косолапов) (1882—1919) — епископ Русской православной церкви, епископ Вольский, викарий Саратовской епархии, православный святой.
 Герман (Моралин) (род. 1956) — епископ Русской православной церкви, митрополит Курский и Рыльский.
 Герман (Осецкий) (1828—1895) — епископ Русской православной церкви, епископ Кавказский и Екатеринодарский, духовный писатель.
 Герман (Подмошенский) (1934—2014) — монах Сербской православной церкви, первый игумен Свято-Германовского монастыря в Платине, русский духовный писатель, миссионер.
 Герман (Полизоидис) (1898—1993) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Герман (Полянский) (1901—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Герман (Псаллидакис) (1913—1989) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Герман (Ряшенцев) (1883—1937) — епископ Православной российской церкви, епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии.
 Герман (Савельев) (род. 1971) — бывший епископ Русской православной старообрядческой церкви, управляющий Дальневосточной епархией.
 Герман (Садырев-Полев) (1505—1567) — архиепископ Казанский и Свияжский, святой Русской православной церкви, почитается в лике святителя.
 Герман (Стринопулос) (1872—1951) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Герман (Тимофеев) (род. 1937) — епископ Русской православной церкви, митрополит Волгоградский и Камышинский, глава Волгоградской митрополии.
 Герман (Хавиаропулос) (1931—2022) — епископ Константинопольской православной церкви.
 Герман (Хапугин) (1965—2005) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Вознесенской Давидовой пустыни, благочинный церквей Чеховского округа Московской епархии.

Фамилия 

 
 
 
 Герман, Анастасия Рудольфовна (1920—1995) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1971).
 Герман, Аркадий Адольфович (род. 1948) — российский историк, профессор Саратовского университета.
 Герман, Арношт (1871—1940) — серболужицкий общественный деятель, юрист, краевед.
 Герман, Борис Ильич (род. 1961) — политический деятель Приднестровской Молдавской Республики.
 Герман, Виктор Самуилович (1915—1985) — советский и американский литератор, педагог-методист.
 Герман, Вуди (1913—1987) — американский джазовый кларнетист, руководитель джаз-бэнда.
 Герман, Готфрид (1772—1848) — немецкий филолог и педагог.
 Герман, Готфрид Альберт (1773—1809) — медик и ботаник Российской империи; профессор Дерптского университета.
 Герман, Грета (1901—1984) — немецкий математик и философ.
 Герман, Григорий Иванович (1917—2006) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Герман, Даниил Александрович (более известен как Даниил Гранин; 1919—2017) — русский писатель и киносценарист, общественный деятель.
 Герман, Денис Вадимович (род. 1981) — украинский политический деятель.
 
 
 Герман, Иоахим (1928—1992) — немецкий журналист, главный редактор Neues Deutschland.
 Герман, Иоганн (1738—1800) — французский врач, натуралист, зоолог и автор ботанических таксонов.
 Герман, Иосиф Рудольфович (Ганс Рудольф; 1805—1879) — немецкий химик; член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук.
 Герман, Иоганн Готфрид Якоб (1772—1848) — немецкий филолог и педагог.
 
 Герман, Лотар (1901—1974) — немецкий еврей, бывший узник Дахау, с чьей помощью был арестован А. Эйхман.
 Герман, Лудимар (1838—1914) — немецкий физиолог и фонетик.
 Герман, Лука Лукич (1799—1861) — военный инженер, полковник, преподаватель математики.
 Герман, Людомил (1851—1920) — польский драматург, критик и политик.
 Герман, Макс (1865—1942) — немецкий литературовед и театровед.
 Герман, Марсьяль Жозеф Арман (Martial Joseph Armand Herman; 1759—1795) — французский революционер, председатель революционного трибунала, друг М. Робеспьера.
 Герман, Мартин Иванович (1755—1822) — профессор латинского языка, литературы и древностей в Казанском университете.
 Герман, Михаил Юрьевич (1933—2018) — советский и российский писатель, искусствовед.
 Герман, Мишель Марии (псевдоним Микки Грин; род. 1984) — автор песен и поп-певица.
 
 Герман, Николай Николаевич (1923—1991) — слесарь-ремонтник Несвижской МТС, Герой Социалистического Труда.
 Герман, Оана (более известна под фамилией Бондар; род. 1983) — румынская гандболистка.
 Герман, Оскар (1886—1974) — хорватский художник.
 Герман, Отто (1835—1914) — венгерский зоолог и этнограф.
 Герман, Павел Давидович (1894—1952) — поэт-песенник, публицист.
 Герман, Пауль (1646—1695) — голландский врач и ботаник, профессор ботаники Лейденского университета.
 Герман, Серджио (род. 1970) — голландский ресторатор.
 Герман, Симона (род. 1985) — румынская шпажистка.
 Герман, Тюлай (род. 1935) — турецкая певица.
 Герман, Фёдор Фёдорович (1811—1892) — тайный советник, доктор медицины, главный врач Обуховской больницы в Петербурге.
 Герман, Фридрих Бенедикт Вильгельм фон (1795—1868) — немецкий экономист и статистик.
 Герман, Эммануил Яковлевич (Эмиль Кроткий; 1892—1963) — советский писатель, прозаик и поэт, сатирик, фельетонист, редактор, корреспондент.
  (1812—1884) — немецкий историк.
 Герман, Эуженио (1930—2001) — бразильский шахматист.
 Герман, Юдит (род. 1970) — немецкая писательница.
 Герман, Юрий Павлович (1910—1967) — писатель, драматург и киносценарист.
 
 Герман, Якуб (1836—1916) — серболужицкий общественный деятель.
 Герман, Яэль (род. 1947) — израильский политик, министр здравоохранения Израиля.

Составные фамилии 
 Герман-Найсе, Макс (1886—1941) — немецкий поэт и писатель.
 Келлер-Герман, Эдит (урождённая Келлер; 1921—2010) — немецкая шахматистка.

См. также 
 
 Герма́нн — фамилия героя повести «Пиковая дама» А. С. Пушкина (в отличие от имени Герман персонажа одноимённой оперы Чайковского).
 Длинный Герман () — башня замка Тоомпеа в Таллине.

Примечания 

Немецкие мужские имена